Марчевский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Марчевский, Анатолий Павлович (род. 1948) — советский и российский клоун, народный артист РСФСР.
 Марчевский, Артур (1896—1945) — польский футболист, защитник.
  (род. 1944) — польский кинорежиссёр.
 Марчевский, Марко (1898—1962) — болгарский писатель.
 Марчевский, Эдвард (настоящая фамилия Шпильрайн; 1907—1976) — польский математик.